

Persone 
 Bartolomei – ramo della famiglia Bartolommei
 Domenico Bartolomei – presbitero italiano, servo di Dio e prelato d'onore di Sua Santità. 
 Franca Bartolomei – ballerina e coreografa italiana.
 Luigi Bartolomei – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario Di Bartolomei – politico italiano, esponente del Partito Repubblicano Italiano. 
 Ugo Bartolomei – medaglia d'oro al valor militare.

Altro 
 Palazzo Bartolomei – in piazza San Pietro Somaldi a Lucca
 Stazione di Stanzia Bartolomei – fermata ferroviaria delle linee Gorizia-Aidussina e Jesenice-Trieste

Pagine correlate
 Bartolommei (disambigua)
 Di Bartolomei